Сарбейнз () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сарбейнз, Джон (род. 1962) — американский политик-демократ, член Палаты представителей США.
 Сарбейнз, Пол (Павлос Спирос Сарба́нис; 1933—2020) — сенатор-демократ от штата Мэриленд в 1977—2007.
 См. также 
 Закон Сарбейнза — Оксли